Haro peut signifier :

Toponyme 

 Haro, ville de La Rioja en Espagne.
 Seigneurie de Haro, créée en 1093, avec la donation de la ville de Haro par Alphonse VI de Castille à Diego Lopez I de Haro, seigneur de Biscaye.
 La Haro, rivière du Pakistan.

Autres 
 Haro !, film de Gilles Béhat avec Laurent Malet, Jean-Claude Bouillon, Valérie Mairesse et Jean-Pierre Andréani
 Clameur de haro, terme qui désignait une protestation légale et suspensive ayant cours autrefois en Normandie, et de nos jours aux îles Anglo-Normandes, par laquelle on sommait quelqu’un de comparaître sur-le-champ devant un juge pour se plaindre en justice par action civile du dommage que l’on affirmait avoir souffert.
 Luis de Haro (1598-1661), homme politique espagnol.